Renato de Almeida pode referir-se a:

Renato de Almeida Guillobel, militar brasileiro;
Renato de Almeida (pintor), pintor brasileiro;
Renato Almeida (musicólogo),  advogado, jornalista, musicólogo e folclorista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos